Toussidé peut désigner :
 le Tarso Toussidé, un massif volcanique du Tchad ;
 le pic Toussidé, un volcan du Tchad, point culminant du Tarso Toussidé.